Amerikai Egyesült Államok
Brooklyn Heights (Brooklyn), New York
Brooklyn Heights (Missouri)
Brooklyn Heights (Ohio)